Mariia Posa (née le  à Helsinki) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. 
Elle a également remporté quatre fois le championnat finlandais avec l'équipe des Espoo Blues.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Hunters || I-divisioona (féminin) || -|| -|| -|| -|| -|| 12|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2003-2004||  Hunters || I-divisioona (féminin) || 14|| 2|| 10|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| IHK|| SM-Sarja|| 22|| 2|| 8|| 10|| 6|| 7|| 2|| 1||3 || 2
|-
| 2006-2007|| IHK || SM-Sarja|| 22|| 4|| 8|| 12|| 14|| 5|| 0||2 || 2|| 0
|-
| 2007-2008|| IHK|| SM-Sarja || 20|| 6|| 12|| 18|| 6|| 10|| 1|| 10 || 11 || 4
|-
| 2008-2009|| Espoo Blues || SM-Sarja || 21|| 3|| 10|| 13|| 8|| 6|| 0|| 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010|| Bulldogs de Minnesota-Duluth|| NCAA || 31|| 2|| 6|| 8|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 34|| 1|| 3|| 4|| 23|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 36|| 1|| 6|| 7|| 12|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 27|| 4|| 12|| 16|| 0|| 9|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 28|| 7 || 10|| 17|| 0|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2014-2015||Espoo Blues|| SM-Sarja || 0|| 0|| 0|| 0|| 0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0

Au niveau international 

|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left" |  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Helsinki
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Défenseuse de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth